

Росоман — село, община Божуриште, Софійська область

Росоман — село, община Росоман, Вардарський регіон
 Росоман — община, Вардарський регіон